Lanassa ist der Name mehrerer antiker adliger Frauen:

mythische Ahnmutter der königlichen molossischen Dynastie von Epirus, siehe Lanassa (Mythologie)
Tochter des Königs Agathokles von Syrakus, Gattin des Pyrrhus von Epirus und des Diadochen Demetrios I. Poliorketes, siehe Lanassa (Gattin des Pyrrhus)

Lanassa steht auch für

 den Namen einer Oper von Johann Simon Mayr, siehe Lanassa (Oper)